Last Day of Summer o The Last Day of Summer si può riferire a:

Cinema 
 Last Day of Summer, film del 2009 diretto da Vlad Yudin
 The Last Day of Summer, cortometraggio del 2014 diretto da Mike Biondo
 The Last Day of Summer, cortometraggio del 2014 diretto da Seayoon Jeong
 Last Day of Summer, cortometraggio del 2016 diretto da Ivi Navarrete
 The Last Day of Summer, cortometraggio del 2017 diretto da Carissa Gallo
 Last Day of Summer, cortometraggio del 2018 diretto da Aleksandra Czenczek
 The Last Day of Summer, cortometraggio del 2018 diretto da Tzu-Ying Chen, Tzu Chun Chou e Hsin-Hsuan Yeh

Televisione 
 Last Day of Summer, film TV del 1984 diretto da Derek Banham
 L'ultimo giorno d'estate (The Last Day of Summer), film TV del 2007 diretto da Blair Treu
 Ultimo giorno d'estate (Last Day of Summer), episodio della quarta stagione di Phineas e Ferb andato in onda nel 2015

Libri 
L'ultimo giorno d'estate (Last Day of Summer), racconto di Ian McEwan della raccolta del 1975 Primo amore, ultimi riti
The Last Day of Summer, libro fotografico del 1991 di Jock Sturges

Musica 
Last Day of Summer, album dei Sons of Alpha Centauri e dei Treasure Cat del 2009
 Last Day of Summer, album dei White Denim del 2010
"Last Day of Summer", canzone dell'album del 1999 Surfonic Water Revival di Skillet
"The Last Day of Summer", canzone dell'album Bloodflowers del 2000 dei The Cure
"Last Day of Summer", un singolo del 2003 di Magnet
"Last Day of Summer", canzone dell'album Hello! I'm Tommy Reilly del 2010 di Tommy Reilly
"The Last Day of Summer", canzone dell'album Cassalanca Nights del 2011 di Johan Agebjörn
 Last Day of Summer, album di Summer Walker del 2018